Hyde megye (Dél-Dakota)
 Hyde megye (Észak-Karolina)